Perk ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Perk (1882–1960), deutscher Politiker (DNVP)
 August Perk (1897–1945), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Emil Perk (1893–1952), Traberzüchter
 Hans-Joachim Perk (* 1945), deutscher Zehnkämpfer
 Jacques Perk (1859–1881), niederländischer Dichter
 Johannes Perk SDB (1880–1955), deutscher Bibelwissenschaftler
 Madeleine Perk (* 1975), Schweizer Synchronschwimmerin
 Willy Perk (1905–1991), deutscher Politiker

Perk steht für:
 Perk, historischer Name der Gemeinde Kremnické Bane in der Slowakei
 Perk Summit, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Eigenschaft oder Fähigkeit, siehe Skilltree